Минда может означать:

Люди 
 Минда (императрица) (1086—1113) — одна из жён Хуэй-цзуна, императрица Империи Сун.
 Минда, Алан (род. 2002) — эквадорский легкоатлет, призёр чемпионата Южной Америки.
 Минда, Беатрис (род. 1968) — немецкая фотохудожница.
 Минда Халя, Гвидо Иван (род. 1960) — эквадорский священнослужитель, титулярный епископ Нисы Ликийской.
 Минда, Давид (род. 1943) — американский математик, профессор, лауреат премии Математической ассоциации Америки.
 Минда, Кевин (род. 1998) — эквадорский футболист.
 Минда, Марек (1950—2021) — польский врач, сенатор.
 Минда, Митсу (род. 1994) — чадская легкоатлетка, участница олимпийских игр.
 Минда, Освальдо (род. 1983) — эквадорский футболист.
 Минда, Рамм (1859—1924) — норвежская писательница, переводчик и литературный критик.

 Вилухби, Марлен (настоящее имя Марта Минда) (род. 1948) — американская актриса и порно-актриса, девушка месяца Плейбой.

Географические объекты 
 Минда (Гданьск) — район города Гданьск (Польша), где расположена крепость Вейксельмюнде.
 Минда (Нагаур) — деревня в округе Нагаур, штата Раджастхан, Индия.
 Минда (Решица) — район (ранее отдельный населённый пункт) в старой части города Решица (Румыния).